Het ATP-toernooi van Boekarest 2015 (met de officiële naam BRD Năstase Țiriac Trophy 2015) werd gespeeld van 20 tot en met 26 april 2015. Plaats van handeling waren de gravelbanen van de BNR Arena in de Roemeense hoofdstad Boekarest.
Het enkelspel werd gewonnen door Guillermo García López. Hij versloeg in de finale Jiří Veselý met 7-6(5) en 7-6(11). Het dubbelspel werd gewonnen door Marius Copil en Adrian Ungur. Zij versloegen in de finale Nicholas Monroe en Artem Sitak met 3-6, 7-5 en [17-15].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Boekarest
ATP-toernooi van Boekarest